No dia 17 de abril de 1921 o  completava 17 anos. O  ofereceu a Taça James Hartley para o vencedor da partida que ocorreria nesse dia, entre o  e o  no Estádio João Ferrer, em Bangu.

Final 

Bangu: Mattos, Luiz Antônio e Leitão; Coquinho, Joppert e Waldemiro; Frederico, Pastor, Claudionor, Nonô e Antenor.
Botafogo: Oliveira, Palamone e Nestor; Alfredinho, Mário Braga e Coió; Leite, Riva, Vadinho, Petiot e Elviro.

Torneios amistosos do Brasil entre clubes de futebol